Синдба́д-мореход (от  — Sandbād,  — as-Sindibād al-Baḥri) — легендарный купец, моряк и путешественник, попадавший во множество фантастических приключений в путешествиях через моря к востоку от Африки и к югу от Азии. Коллекция историй его путешествий составляет «Семь путешествий Синдбада-морехода» в книге «Тысяча и одна ночь» и основана частью на реальном опыте восточных мореплавателей, частью — на произведениях античной поэзии, таких как «Одиссея» Гомера, а частью — на индийских и персидских чудесных рассказах-«мирабилиях».

Считается, что прообразом Синдбада был китайский мореплаватель эпохи династии Мин Чжэн Хэ, имевший буддистское прозвище Саньбао — «Три Сокровища» или «Три Драгоценности». Согласно Нидэму, несмотря на несомненно мусульманское происхождение, это прозвище служит напоминанием о «трёх драгоценностях».
В своих плаваниях Синдбад совершил 7 путешествий в Западный океан.

В арабских сказках Синдбад предстает любознательным купцом из Багдада, который нанимал корабли в Басре.

Путешествия Синдбада 
 Первое — к острову, оказавшемуся большой рыбой. Затем Синдбад попадает в страну царя аль-Михрджана.
 Второе — встреча с птицей Рух, которая кормит своих птенцов слонами.
 Третье — к острову Серендиб на персидском корабле. Однако из-за шторма Синдбад оказался на «Острове мохнатых» и встретился с великаном-людоедом.
 Четвёртое — путешествие в Индию и женитьба на индуске.
 Пятое — Синдбад становится рабом злого старика.
 Шестое — лодка с драгоценностями.
 Седьмое — путешествие в страну крылатых людей.

Киновоплощения 
 Сабу - Арабские ночи - американский цветной  приключенческий фильм 1942 года, снятый Джоном Роулинзом. Фильм взят из «Книги тысячи и одной ночи», но больше обязан воображению Universal Pictures, чем оригинальным арабским историям. В отличие от других фильмов этого жанра (как Багдадский вор), в нем нет монстров или сверхъестественных элементов.
 Дуглас Фэрбенкс-младший - Синдбад-мореход  - американский цветной фантастический фильм 1947 года, снятый Ричардом Уоллесом. В главных ролях также Морин О'Хара, Уолтер Слезак и Энтони Куинн. В нем рассказывается история о «восьмом» путешествии Синдбада, в котором он обнаруживает потерянное сокровище Александра Великого.
 Сын Синдбада - американский приключенческий фильм 1955 года, снятый Тедом Тецлаффом. Действие происходит на Ближнем Востоке и состоит из самых разных персонажей, включая более 127 женщин.
 Кервин Мэтьюз - Седьмое путешествие Синдбада (1958)
 Джон Филлип Лоу - Золотое путешествие Синдбада (1973)
 Патрик Уэйн - Синдбад и глаз тигра (1977)
 Ферриньо, Лу - Синдбад за семью морями (1989)
 Зен Геснер - Приключения Синдбада (1996-1998)
 Эллиот Найт - Синдбад (2012)

См. также 
 Синдбадова книга

Примечания

Ссылки 

Персонажи легенд
Персонажи сказок
Вымышленные моряки
Персонажи арабского фольклора
Персонажи Клуба знаменитых капитанов

Вымышленный мусульмане
Персонажи аниме и манги